Marina Wozniak (Herne, 1979. szeptember 7.– ) német nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása kiskereskedelmi értékesítő.

Pályafutása
Játékvezetésből 2004-ben vizsgázott. A DFB Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2004-től a 2. Frauen Bundesliga, 2005-től a Frauen Bundesliga, a Regionalliga játékvezetője. A nemzeti női labdarúgó bajnokságban, a Bundesligában kiemelkedően foglalkoztatott asszisztens, 4. bírói, illetve alapvonalbíró. Frauen Bundesliga mérkőzéseinek száma: 92 (2005. 08. 21.–2016. 05. 8.).

A Német labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2008-tól tartja nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a németet beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság, Olimpiai játékok), valamint UEFA Női Bajnokok Ligája klubmérkőzésen partbíróként, 4. bíróként tevékenykedett.

A 2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Bibiana Steinhaus partbírójaként alkalmazta.

A 2011-es női labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az UEFA zónában tevékenykedett. A FIFA JB 2015 márciusában nyilvánosságra hozta annak a 29 játékvezetőnek (22 közreműködő valamint 7 tartalék, illetve 4. bíró) és 44 asszisztensnek a nevét, akik közreműködhettek Kanadában a 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságon. A kijelölt játékvezetők és asszisztensek 2015. június 26-án Zürichben, majd két héttel a világtorna előtt Vancouverben vettek rész továbbképzésen, egyben végrehajtották a szokásos elméleti és fizikai Cooper-tesztet. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:6.

A 2013-as női labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB partbíróként foglalkoztatta. Bibiana Steinhaus állandó segítője. Egy alkalommal az Oroszország–Spanyolország mérkőzésre az UEFA JB Jenny Palmqvist mellé küldte.

A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáját, ahol a FIFA JB Bibiana Steinhaus állandó segítőjeként tevékenykedett..

Források 

Német labdarúgó-játékvezetők
1979-ben született személyek
Élő személyek